Sisoridae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Zuigmeervallen 
 Erethistidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Zuigmeervallen